J - letra do alfabeto latino
J (linguagem de programação)
J Records - gravadora subsidiária da Sony
J/Z (serviço de metrô em Nova Iorque)
J (músico) - baixista japonês da banda Luna Sea

Veja também
Jota

Desambiguações de letras